Hedvika Meklenburská (Hedvika Eleonora; 12. ledna 1666, Güstrow – 9. srpna 1735, Zörbig) byla německá šlechtična z dynastie Meklenburských a sňatkem sasko-mersebursko-zörbiskou vévodkyní.

Život 
Hedvika se narodila v Güstrow jako osmé z jedenácti dětí vévody Gustava Adolfa Meklenburského a jeho manželky Magdaleny Sibyly Holštýnsko-Gottorpské. Z jejích deseti sourozenců se osm dožilo dospělosti: meklenbursko-střelická vévodkyně Marie, Magdalena, württembersko-oelská vévodkyně Žofie, stolbersko-gedernská hraběnka Kristýna, dědičný meklenburský princ Karel, dánská a norská královna Luisa, sasko-mersebursko-spremberská vévodkyně Alžběta a Augusta.

1. prosince 1686 se dvacetiletá Hedvika v rodném Güstrow provdala za o jedenáct let staršího prince Augusta Sasko-Merseburského, druhorozeného syna vévody Kristiána I. O pět let později (1691) obdržel August jako svou apanáž město Zörbig, kde se s manželkou usadil.

Hedvika měla s Augustem osm dětí, jen jediná dcera se však dožila dospělosti:

 Kristýna Magdalena (1687 – 21. března 1689)
 dcera (30. prosince 1689)
 Karolína Augusta (10. března 1691 – 23. září 1743)
 Hedvika Eleonora (26. února 1693 – 31. srpna 1693)
 Gustav Fridrich (28. října 1694 – 24. května 1695)
 August (26. února 1696 – 26. března 1696)
 dvojčata chlapci (1707)

Hedvičin manžel August zemřel na jaře 1715, ona jej přežila o dvacet let a zemřela 9. srpna 1735 ve věku 69 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 12. ledna
Narození v roce 1666
Úmrtí 9. srpna
Úmrtí v roce 1735
Dynastie Meklenburských
Wettinové
Ženy